Щелканова — русская фамилия; женская форма фамилии .
 Щелканова, Екатерина Николаевна (род. 1970) — российская актриса, балерина и певица.
 Щелканова, Татьяна Сергеевна (1937—2011) — советская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпийских игр.